Temisto (Themisto) – trzecia żona Atamasa w mitologii greckiej
 Temisto – księżyc Jowisza